Cinarli kan syfta på:

Azerbajdzjan 

 Çinarlı (ort i Azerbajdzjan), Qach,